Australia:
 Bonn – miejscowość

Niemcy:
 Bonn – miasto na prawach powiatu, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Bonn – były powiat

Stany Zjednoczone:
 Bonn – miejscowość w stanie Ohio
 Bonn – miejscowość w stanie Luizjana

Osoby:
 Anne van Bonn- niemiecka piłkarka  
 Ferdinand Bonn – niemiecki aktor
 Franz Bonn – niemiecki pisarz
 Günther Bonn – austriacki chemik
 Heinz Bonn – niemiecki piłkarz
 Tobias Bonn – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Beuel 06 Bonn
 Bon
 Corps Borussia Bonn
 oblężenie Bonn (1673)
 oblężenie Bonn (1689)